Бедные люди — роман Фёдора Достоевского
 Бедные люди () — французский фильм 1938 года, режиссёр Антуан Мурре
 Бедные люди () — румынский фильм-драма 1969 года, режиссёр Ион Барна
 Бедные люди () — узбекский фильм 1992 года, режиссёр Баходыр Адылов
 Бедные люди — российский телесериал 2016 года, режиссёр Жанна Кадникова